Gălești se poate referi la:

 Localități din România
 Gălești (Nyárádgálfalva (Nyárád-Gálfalva), Gallendorf) - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Gălești - comună din raionul Strășeni
 Găleștii Noi, un sat din cadrul comunei Gălești din raionul Strășeni

Toponime românești